De Gregorio ist der Familienname folgender Personen

 Concita De Gregorio (* 1963), italienische Journalistin 
 Emmanuele De Gregorio (1758–1839), italienischer Bischof und Kurienkardinal
 Giovanni De Gregorio (1729–1791), italienischer Kardinal
 Jean de Grégorio (1935–2021), französischer Rugby-Union-Spieler
 Leopoldo de Gregorio († 1785), sizilianischer Beamter und Politiker in spanischen Diensten
 Sergio De Gregorio (1946–1966), italienischer Schwimmer
 Toni De Gregorio (1931–2006), italienischer Dokumentarfilmer
 Walter de Gregorio (* 1965), Schweizer Journalist

Siehe auch:

 Gregorio
 Di Gregorio